Niels Juel kan henvise til følgende:

Personer 
 Niels Juel (1626-1697) – dansk admiral og godsejer
 Niels Juel (kammerherre) (1696-1766) – dansk kammerherre, officer og godsejer
 Niels Juel (officer) (1786-1875) – dansk officer
 Niels Juel (politiker) (1861-1938) – dansk kammerherre, hofjægermester og godsejer, medlem af Folketinget (Niels Joachim Christian Gregers Juel)
 Niels Iuel (1924-2001) – dansk hofjægermester og godsejer
 Niels Rudolf Juel (1894-1959) – dansk kammerherre, hofjægermester og godsejer
 Niels Juel Simonsen (1846-1906) – dansk operasanger
 Niels Iuel-Brockdorff (1878-1964) – dansk søofficer

Skibe 
 Niels Juel (fregat) – dansk orlogsfartøj
 Niels Juel (artilleriskib) – dansk orlogsfartøj (1918–1945)
 Niels Juel (korvet) – dansk orlogsfartøj (1980–2009)
 F363 Niels Juel (fregat) - dansk orlogsfartøj (2011- )